Хариусная (приток Вороньей) — река в Мурманской области.
 Хариусная (приток Умбы) — река в Мурманской области.
 Хариусная — название реки Печа (бассейн Имандры) в Мурманской области в верхнем течении.
 Хариусная (река, Чукотский автономный округ)